Paul McCreesh – direttore d'orchestra britannico
 Raymond McCreesh – militante irlandese